Свингс () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Свингс, Барт (род. 1991) — бельгийский конькобежец и роликобежец.
 Свингс, Поль (1906—1983) — бельгийский астроном.